Kecamatan Kademangan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Kademangan (distrikt i Indonesien, lat -7,78, long 113,19), Jawa Timur, 
 Kecamatan Kademangan (distrikt i Indonesien, lat -8,19, long 112,11), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar